Iglesia de los Apóstoles (o cualquiera de sus variantes: Iglesia de los Santos Apóstoles, Iglesia de los Doce Apóstoles, etc) es el nombre que reciben varias iglesias cristianas dedicadas a los Apóstoles de Jesús.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En Albania 
Kisha e Shën Apostujve
 Iglesia de los Santos Apóstoles, Hoshtevë (:w:en).

En Alemania 
 Basílica de los Santos Apóstoles, Colonia (:w:de).
 Iglesia de los Apóstoles, Münster (:w:de).

En Armenia 
 Iglesia de los Santos Apóstoles, Kars (:w:en).

En Chile 
 Iglesia de los Doce Apóstoles, El Almendral.

En Estados Unidos 
 Iglesia de los Santos Apóstoles, Manhattan.
 Iglesia de los Apóstoles, Atlanta.

En Grecia 
Αγιοι Αποστολοι Αθηνα
 Iglesia de los Santos Apóstoles, Atenas (:w:el).
 Iglesia de los Santos Apóstoles, Kastoriá (:w:bg).
 Iglesia de los Santos Apóstoles, Tesalónica (:w:el).

En Israel 
 Iglesia de los Siete Apóstoles, Cafarnaúm.

En Italia 
Chiesa dei Santi Apostoli
 Iglesia de los Santos Apóstoles, Florencia (:w:it)
 Iglesia de los Santos Apóstoles, Nápoles (:w:it)
 Iglesia de los Santos Apóstoles, Venecia (:w:it).
 Iglesia de los Santos Apóstoles, Verona (:w:it)
 Basílica de los Santos Apóstoles, Roma.

En Rusia 
 Iglesia de los Doce Apóstoles, Moscú (:w:ru).

En Turquía 
 Iglesia de los Santos Apóstoles, Constantinopla.